Гришанков — фамилия; имеет женскую форму Гришанкова.

Известные носители 
 Гришанков, Алексей Андреевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Гришанков, Дмитрий Эдуардович (род. 18 декабря 1959 года) — российский журналист, один из создателей рейтинговой отрасли в России и СНГ, руководитель аналитического агентства RAEX.
 Гришанков, Михаил Игнатьевич (род. 16 февраля 1965) — российский политический и государственный деятель, депутат Государственной думы 3-5 созывов.

См. также 
 Гришанки